OFC-mästerskapet i futsal 2009 var det sjätte oceaniska mästerskapet i futsal, turneringen hölls i Fiji där fyra länder deltog. Turneringen vanns av Salomonöarna före Fiji och Vanuatu.

Gruppspel

Tabell

Matcher

Slutspel

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

2009
Futsal i Fiji
Futsalåret 2009
2009 i Fiji
Internationella sportevenemang i Fiji